

Брестово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Сімітлі.
 Брестово () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Ловеч.